Municipio de Missouri puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Missouri (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Missouri (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Missouri (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Missouri (condado de Boone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Missouri (condado de Brown, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Brown.